Westhausen (Baden-Württemberg)
Westhausen (Hildburghausen)
Westhausen (Turíngia)
Bodenrode-Westhausen

Desambiguações de topônimos